Ersatzschlüssel bezeichnet:

 Surrogatschlüssel, in der Informationstechnik ein besonderer Datenbankschlüssel
 Zweit- oder Nachschlüssel, siehe Schlüssel sowie Dietrich (Werkzeug)